Itinga kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itinga (ort), Minas Gerais, 
 Itinga (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar